Nelson Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Nelson Island (Südliche Shetlandinseln), Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

in Kanada:
 Nelson Island (British Columbia)

in Neuseeland:
 Nelson Island (Neuseeland)

in Trinidad und Tobago:
 Nelson Island (Trinidad und Tobago)

in den Vereinigten Staaten:
 Nelson Island (Alaska)
 Nelson Island (Florida)
 Nelson Island (Georgia)
 Nelson Island (Kansas)
 Nelson Island (Maine)
 Nelson Island (Essex County, Massachusetts)
 Nelson Island (Franklin County, Massachusetts)
 Nelson Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Nelson Island (Minnesota)
 Nelson Island (Montana)
 Nelson Island (Washington)

Siehe auch:
 Nelsons Island, Insel im Chagos-Archipel, Britisches Territorium im Indischen Ozean
 Nelson-Insel, Insel vor Ägypten